Saint-Barnabé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Barnabé, Côtes-d'Armor, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Kanada 

 Saint-Barnabé (kommun), Québec, Mauricie, 
 Saint-Barnabé-Sud, Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar